Italienische Verfassung oder Verfassung Italiens steht für:

 Verfassung der Italienischen Republik, in Kraft seit 1948
 Verfassung des Königreichs Italien (1861–1946), siehe Statuto Albertino
 Verfassung des napoleonischen Königreichs Italien (1805–1814), siehe Königreich Italien (1805–1814) #Vorgeschichte und Gründung